

Geografia 
 Merania – regione storica all'estremo occidente del regno d'Ungheria corrispondente all'incirca alla Dalmazia

Persone 
 Agnese di Merania – consorte di Filippo II e regina di Francia 
 Bertoldo di Andechs-Merania – patriarca cattolico tedesco
 Gertrude di Merania – consorte Andrea II e regina d'Ungheria